Tulburea se poate referi la:
 Tulburea, Buzău, Muntenia
 Tulburea, Prahova, Muntenia
 Tulburea, Vrancea, Moldova

Altele 
 Tulbureni, sat reședință de comună în raionul Hotin din regiunea Cernăuți (Ucraina)

Vezi și 
 Râul Tulburea (dezambiguizare)

 Turburea (dezambiguizare)

Toponime românești